Межиров:

1. Еврейская фамилия. Происходит от названия села Межиров.

Известные носители:
 Межиров, Александр Петрович (1923—2009) — русский советский поэт и переводчик.
 Межиров, Юрий Александрович (1933—2012) — советский и российский живописец.

2. Межиров — село в Жмеринском районе Винницкой области Украины.

Примечания